Sezon 2020/2021 jest dla Pogoni Szczecin 9. sezonem z rzędu, a 48. w całej historii klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Zespół przygotowania do sezonu rozpoczął 1 sierpnia
.
Z powodu krótkiej przerwy między sezonami i Covid-19 zrezygnowano z wyjazdu zagranicznego. Przygotowania do sezonu odbyły się na terenach klubu. 
Tygodniowe zgrupowanie zorganizowano w Opalenicy, gdzie zespół zagrał sparing z Zagłębiem Lubin.
Przygotowania do wiosennej części sezonu Pogoń rozpoczęła 4 stycznia. Portowcy trenowali na swoich obiektach
.
Po raz pierwszy zawodnicy mogli skorzystać z hali pneumatycznej, tzw. "balonu". Pod nim znajduje się pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią
.
Trwają prace przy budowie stadionu. Oddano do użytku dwie trybuny (południową i zachodnią). 
Pierwszy raz kibice zasiedli na nowych krzesełkach w meczu kończącym rozgrywki z Rakowem Częstochowa. Pogoń zakończyła udany sezon na trzecim miejscu.

Kalendarium Pogoni
 styczeń - czerwiec 2020
 lipiec - grudzień 2020
 styczeń - czerwiec 2021
 lipiec - grudzień 2021

Zespół

Skład 

Źródło:
[1] Opcja kontraktowa: o kolejny rok
Ostatnia aktualizacja: 2021.06.01.

Sztab szkoleniowy 

Źródło: Pogoń Szczecin.
Ostatnia aktualizacja: 2020.08.24.

Nagrody

PKO BP Ekstraklasa

Tabela

Kolejka po kolejce 

Ostatnia aktualizacja: 2021.05.10.

Wyniki spotkań 

Legenda:  zwycięstwo  remis  porażka.
Ostatnia aktualizacja: 2021.05.19.

Frekwencja 

Miejscem rozgrywania spotkań domowych jest Stadion Miejski im. Floriana Krygiera o pojemności ograniczonej do 8898 krzesełek ze względu na przebudowę obiektu.Docelowa pojemność ma wynieść 22 368 krzesełek. Z powodu COVID-19 tylko mecze z Wisłą Kraków, Śląskiem i Rakowem zostały rozegrane z publiczności.

Fortuna Puchar Polski 

Legenda:  awans  odpadnięcie.
Ostatnia aktualizacja: 2021.02.11.

Statystyki

Bramki, kartki 

Ostatnia aktualizacja: 2021.05.19.

Minuty 

Legenda: Runda jesienna: 1-14+PP; Runda wiosenna: 15-30+PP.
Ostatnia aktualizacja: 2021.05.19.

Mecze towarzyskie 

Legenda:  zwycięstwo  remis  porażka.
Ostatnia aktualizacja: 2021.01.25.

Mecze w reprezentacji 

Ostatnia aktualizacja: 2021.06.10.

Struktura Klubu

Zarząd i kierownictwo

Struktura własnościowa

Sponsorzy

Przypisy 

Pogoń Szczecin w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie